Крупчино, до ВОВ Крупчаны () — село,
Сазоно-Балановский сельский совет,
Богодуховский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320887504. Население по переписи 2001 г. составляет 78 (34/44 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Крупчино находится в 1-м км от села Сазоно-Балановка и в 3-х км от посёлка Горького и железнодорожной станции Пост 198 км.
К селу примыкает лесной массив.
Рядом проходит автомобильная дорога .

История 
 1730 — дата основания.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Крупчаны были 43 двора и 4 ветряные мельницы.
 В  1940 году на хуторе Сизены, расположенном севернее, был 31 двор и ветряная мельница.
 После ВОВ (к 1980-м годам) Сизены стали нежилыми. На карте 1989 года на их месте показаны "сараи".

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины